České příjmení Hořínek nosí více osobností:

 Alois Hořínek (1903–1980) – český a československý politik, v letech 1945–1948 poslanec za lidovce
 Bedřich Hořínek (1891–1970) – český legionář a lékárník
 Bořivoj Hořínek (* 1976) – český režisér, scenárista a fotograf
 Karel Hořínek (* 1936) – český sochař a restaurátor
 Martin Aaron Hořínek (* 1979) – český výtvarník, animátor a režisér
 Milan Hořínek (1937–2014) – český politik, primátor Olomouce
 Otokar Hořínek (1929–2015) – československý sportovec, sportovní střelec
 Vojtěch Hořínek (1906–1998) – český sochař, medailér a restaurátor
 Zdeněk Hořínek (1931–2014) – český divadelník